La maison du bailli  ou du bailliage, désigne parfois un hôtel particulier qui a été ou est supposé avoir été la résidence d'un bailli. Parmi elles, on trouve notamment :

En Belgique :
La maison du bailli de Charleroi, en province du Hainaut ;
La Maison du bailli de Gembloux, en province de Namur ;
La maison des baillis de Nismes, en province de Namur ;
La maison du bailli de Theux, en province de Liège.

En France :
La maison du bailli de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ou hôtel Thiadot. La maison du cardinal Jouffroy, dans la même ville, est parfois appelée du même nom ;
La maison du bailli de Marcoing de Cambrai (Nord) ;
La maison du bailli de Granges-le-Bourg (Haute-Saône) ;
La maison du bailli de Grignan (Drôme) abritant aujourd'hui Colophon, musée de l'imprimeur ;
La maison du bailli d'Altkirch (Haut-Rhin) ;
La maison du bailli de Morhange (Moselle) ;
La maison du bailli de Mâcon (Saône-et-Loire) ;
La maison du bailli d'Épinal (Vosges) ;
La maison du bailli d'Aubigny-sur-Nère (Cher) ;
La maison du bailli de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) ;
La maison du bailli de Felletin (Creuse) ;
La maison du bailli de Boucieu-le-Roi (Ardèche) ;
La maison des baillis de Rodemack (Moselle) ;
La maison du bailli de La Tour-sur-Orb (Hérault) ;
La maison du bailli, ou maison Renaissance, de Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) ;
La maison du bailli d' Étrabonne (Doubs) ;
 La maison du bailliage de Baume-les-Dames (Doubs) ;
 La maison du bailliage d'Ornans (Doubs) ;
La maison du bailliage d'Amiens (Somme) ;
La maison du bailliage de Vichy (Allier) ;
La maison du bailliage de Joigny (Yonne) ;
La maison du bailliage d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).

Galerie

Notes et références

Article connexe